Бердники — название населённых пунктов:

Россия 
 Бердники — село в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Бердники — деревня в Глинковском районе Смоленской области.